Салем може да се отнася за:
 Градове
 Салем (Индия), град в Индия
 Салем (Индонезия), град в Индонезия
 Салем (Швеция), град в Швеция
 Села
 Салем (Испания), село в Испания

Вижте също 
 Залем
 Сейлъм
 Салемски вещици